Qaragünə – centro abitato del distretto di Hajigabul, in Azerbaigian
 Qaragünə – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian